El apellido de origen italiano Pizzi puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Emilio Pizzi (1862–1940), compositor italiano;
 Gabrielle Pizzi (1940–2004), galerista australiano;
 Juan Antonio Pizzi (n. 1968), exjugador de fútbol español;
 Luis Miguel Afonso Fernandes (n. 1989), jugador de fútbol portugués apodado Pizzi;
 Mariano Pizzi (¿?-1791), médico español de origen italiano;
 Nilla Pizzi (1919–2011), cantante italiana;
 Pier Luigi Pizzi (n. 1930), director de ópera y diseñador italiano;
 Rogelio Pizzi (n. 1956), poeta argentino;
 Tulio Pizzi (1919-2005), médico y jugador de ajedrez chileno.